Niemcy:
 Gießen – powiat w kraju związkowym Hesja
 Gießen – rejencja (Regierungsbezirk) w kraju związkowym Hesja
 Gießen – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen

Inne:
 Gießen – zamek

Zobacz też:
 Giessen